Georg Buderus ist der Name folgender Personen:

* Georg Buderus I (Georg Friedrich Andreas Buderus; 1777–1840), deutscher Unternehmer
 Georg Buderus II (Georg Carl Theodor Buderus; 1808–1873), deutscher Unternehmer und Politiker
 Georg Buderus III (1838–1895), deutscher Unternehmer